Purpura může označovat:

purpura – (hovorově) druh aromatického vykuřovadla  
purpura (lékařství) – tečkovité krvácení kůže nebo sliznice 
Henochova-Schönleinova purpura (anafylaktoidní purpura) –   nejčastější primární dětský zánět cév  
Idiopatická trombocytopenická purpura (morbus maculosus Werlhofi) – nejčastější příčina sníženého množství trombocytů v krvi

v kultuře
Purpura (píseň) – píseň, text Jiří Suchý, hudba Jiří Šlitr 
Purpurová barva (angl. The Color Purple) –  americký film režiséra Stevena Spielberga z roku 1985

Související články 
 Purpur (rozcestník)